L'édition 2002 de la Supercoupe de l'UEFA a opposé le Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions au Feyenoord Rotterdam, vainqueur de la Coupe UEFA, le  au Stade Louis-II (Monaco).

Le Real remporte le match 3 buts à 1, accrochant ainsi la première Supercoupe d'Europe de son histoire.

Feuille de match

Voir aussi

Articles connexes 
 Ligue des champions de l'UEFA 2001-2002
 Coupe UEFA 2001-2002

2002
Événement sportif international à Monaco
Compétition de football à Monaco
Face-à-face du Real Madrid
Face-à-face du Feyenoord Rotterdam
Supercoupe
Sport à Monaco en 2002
Sport en août 2002
Football MS